Gösser bezeichnet:

 Gösser (Grazer Bergland), 1030 m, Berg am Passailer Becken in der Steiermark
 Wilhelm Gösser (1881–1966), steirischer Bildhauer
 eine österreichische traditionelle Biermarke der Brauerei Göss
 ein traditionsreiches Gasthaus in der Wiener Innenstadt: Gösser Bierklinik